Марцелин (Marcellinus) може да се отнася до:
 Амиан Марцелин – римски историк (330 – 395)
 Марцелин (папа) – римски папа (поч.304 г.)
 Марцелин (консул 275 г.) – консул 275 г. на Римската империя
 Марцелин (magister officiorum) – (+ 351 г.), офицер при римския император Констант
 Марцелин (генерал) – генерал 457 – 468 г. на Западната Римска империя в Далмация
 Антоний Марцелин – консул 341 г. на Римската империя